Isabelle Villiger (née en 1962), joueuse de tennis suisse ;
 Kaspar Villiger (né en 1941), homme politique et industriel suisse ;
 René Villiger (1931-2010), peintre suisse ;
 Urs Villiger (né en 1971), acteur suisse.

Autres 
 Villiger Fils est une entreprise suisse du tabac.
 Villiger (entreprise de mécanique), fabricant de bicyclette.